Сент-Альфонс (фр. святой Альфонс) - французская фамилия и франкоязычный топоним, распространенный в Канаде.

Фамилия 
Пьер Ватье, граф де Сент-Альфонс (1770-1846) - французский военачальник, дивизионный генерал (1811).
 (1777-1837) - французский военачальник, дивизионный генерал (1830).

Топоним 
 - муниципалитет в Квебеке, Канада.
 - поселение в Манитобе, Канада.
 - муниципалитет в Новой Шотландии, Канада.
 - муниципалитет в Квебеке, Канада.
 - муниципалитет в Квебеке, Канада.